Министр торговли США () — глава министерства торговли США, член кабинета США, и десятый в линии наследования президентских полномочий.
До 1913 в США существовал единый пост министра торговли и труда, затем произошло разделение министерств, и с 15 марта 1913 должность получила название — Министр торговли США.

Аппарат министра включает заместителя министра торговли, начальника штаба, заместителя начальника штаба по вопросам политики, помощника министра по коммерции и межправительственным вопросам, главного финансового директора, помощника министра по административным вопросам, директора по информационным технологиям, главного юрисконсульта, генерального инспектора, Управление по связям с бизнесом, Управление политики и стратегического планирования, Управление по связям с общественностью, Управление Белого дома по связи, и международного координатора по вопросам интеллектуальной собственности.
   
Порядок замещения министра торговли выглядит следующим образом:
 1. Заместитель министра торговли (фактически — 1-й заместитель).
 2. Главный юрисконсульт министерства торговли.
 3. Заместитель министра торговли по вопросам международной торговли.
 4. Заместитель министра торговли по экономическим вопросам.
 5. Заместитель министра торговли по вопросам океанов и атмосферы и Администратор Национального управления по вопросам океанов и атмосферы.
 6. Заместитель министра торговли по технологиям.
 7. Заместитель министра торговли по экспорту.
 8. Финансовый директор министерства торговли
 9. Заместитель министра торговли в ранге главы администрации министра по межправительственным вопросам и вопросам законодательства.

С 3 марта 2021 министром торговли является Джина Раймондо.

Список министров торговли США 
Партия

Статус

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт министерства торговли США 
 Список министров торговли США 

торговля
Министерство торговли США